Эрлинг Кристиансен (, род. 17 декабря 1936) — норвежский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Норвегии (1972). В составе сборной Норвегии участник трех шахматных олимпиад.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Кристиансена в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Кристиансена на сайте 365Chess

Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Норвегии
Участники шахматных олимпиад
Шахматисты XX века
Мастера ФИДЕ по шахматам
Родившиеся 17 декабря
Родившиеся в 1936 году